Szalay Károly (1830–1906) ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Szalay Károly (1859–1938) író, tanár, műfordító
 Szalay Károly (?–?), aki 1892-ben végzett a Színművészeti Akadémia operista képzésén
 Szalay Károly (?–?), a Vasárnapi Újság metszője, rajzolója 1900–1905 között
 Szalay Károly (Szekeres Károly, 1874–1926) színész, ügyelő
 Szalay Károly (1896–1987) színész, rendező, színigazgató
 Szalay Károly (1929) József Attila-díjas író, irodalomtörténész
 Szalay Károly (1965) veterán világbajnok tőrvívó
 Szalay Károly (1993) vívó